Jordi Johan o Jordi de Déu (Messina, s. XIV - 1418 ?), escultor gòtic català d'origen grec.
 Jordi Joan i Santacília (Novelda, 1713 - Madrid, 1773), científic, marí i diplomàtic valencià.
 Jordi Joan Baños (Sabadell, 1971), escriptor català, autor dels poemaris "La lluerna i l'escala" (2007) i "L'alè d'Ariadna (2001). En tant que poeta, signa també com a Jordi Joan. Corresponsal de La Vanguardia a Istanbul.
 Jordi Joan i Miralles (Manresa, 1977), escriptor català.